|-
| 167601 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167602 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167603 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167604 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167605 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167606 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167607 - || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167608 - || || 10 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167609 - || || 1 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167610 - || || 11 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 167611 - || || 10 de febrer de 2004 || Nogales || Tenagra II
|-
| 167612 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167613 - || || 11 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167614 - || || 11 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167615 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167616 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167617 - || || 11 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167618 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167619 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167620 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167621 - || || 11 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167622 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167623 - || || 3 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 167624 - || || 14 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167625 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167626 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167627 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167628 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167629 - || || 11 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167630 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167631 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167632 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167633 - || || 14 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167634 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167635 - || || 13 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167636 - || || 13 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167637 - || || 13 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167638 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167639 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167640 - || 2004 DU || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167641 - || || 16 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167642 - || || 18 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 167643 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167644 - || || 16 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167645 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167646 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167647 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167648 - || || 18 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 167649 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167650 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167651 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167652 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167653 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167654 - || || 10 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167655 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167656 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167657 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167658 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167659 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167660 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167661 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167662 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167663 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167664 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167665 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167666 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167667 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167668 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167669 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167670 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167671 - || || 19 de març de 2004 || Siding Spring || Siding Spring
|-
| 167672 - || || 24 de març de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 167673 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167674 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167675 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167676 - || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167677 - || || 28 de març de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 167678 - || || 9 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167679 - || || 10 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167680 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167681 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167682 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167683 - || || 22 d'abril de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 167684 - || || 23 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 167685 - || 2004 JQ || 9 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167686 - || || 14 de maig de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 167687 - || 2004 LX || 9 de juny de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167688 - || || 9 de juny de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 167689 - || 2004 OL || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167690 - || || 10 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167691 - || || 20 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 167692 - || || 25 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167693 - || || 25 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167694 - || || 20 d'agost de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167695 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167696 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167697 - || || 6 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167698 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167699 - || || 22 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167700 - || || 16 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

7